Irifune ist der Familienname folgender Personen:

 Kazuma Irifune (* 1986), japanischer Fußballspieler
 Satoshi Irifune (* 1975), japanischer Marathonläufer